Het woord alpenklokje is een informele naam die gebruikt wordt voor verschillende soorten of geslachten planten:

 Alpenkwastjesbloem, Soldanella alpina
 Bergkwastjesbloem, Soldanella montana
 Het geslacht Soldanella
 Campanula alpina